Sun ():

 The Sun — британский таблоид, основанный в 1963 году.
 The Sun — нью-йоркская ежедневная газета, издававшаяся с 1833 года по 1950-й.
 Sun Microsystems — американская компания, производитель программного и аппаратного обеспечения, в 2010 году поглощена Oracle.
 SunOS — версия операционной системы UNIX, разработанная компанией Sun Microsystems.
 Sun xVM — семейство из четырёх технологий от Sun Microsystems, предназначенных для виртуализации.
 Sun-1 — первое поколение рабочих станций и серверов, произведенных корпорацией Sun Microsystems.
 Sun-2 — серия юниксовых рабочих станцией и серверов, запущенная в производство компанией Sun Microsystems в 1983 году.
 Sun-3 — серия рабочих станций и серверов, производившихся корпорацией Sun Microsystems с 1985 года.
 Sun-4 — серия рабочих станций и серверов, запущенная корпорацией Sun Microsystems в 1987 году.
 SUN — коммерческая телесеть, базирующаяся в Кобе, Япония.

Музыка 
 Sun — псевдоним певца Андрея Запорожца, лидера групп «5'Nizza» и «SunSay».
 The Sun (R&B группа) — музыкальная группа конца 1970-х — начала 1980-х годов из Огайо, США.
 The Sun — альбом 2002 года группы The Cat Empire.
 The Sun — альбом 2007 года группы Fridge.
 Sun Records — музыкальный лейбл.
 Sun International Records — музыкальный лейбл.
 Sun — песня Джона Лайдона с его сольного альбома Psycho’s Path.
 Sun — песня Two Door Cinema Club.

См. также 
 Сан
 Солнце (значения)